El término Canterbury puede referirse a:

Cultura 
 Los Cuentos de Canterbury, obra literaria de Geoffrey Chaucer.
 Los cuentos de Canterbury, película de 1972, dirigida por Pier Paolo Pasolini.
 Canterbury of New Zealand, marca de ropa deportiva.
 Canterbury (álbum), álbum de Diamon Head.

Geografía

Canadá 
 Canterbury, Nuevo Brunswick.

Estados Unidos 
 Canterbury, Connecticut.
 Canterbury, Nuevo Hampshire.

Nueva Zelanda 
 Canterbury, región de la Isla Sur.

Reino Unido 
 Canterbury, Inglaterra.